

Яблонув — село в гміні Хоцянув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Яблонув — село в гміні Бжезьниця Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Яблонув — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Яблонув — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства